Miejscowości w USA:
 French Camp – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 French Camp – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Choctaw